NOM steht für:
 NAS Operations Manager
 Natural Organic Material
 Nederlands Openluchtmuseum
 Net Operation Margin
 Network Object Model
 New Orleans Music
 Nintendo Official Magazine, heute Official Nintendo Magazine
 No Offence Meant
 Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij
Norma Oficial Mexicana
 Notice of Modification (dt. „Änderungsmitteilung“), Teil des Änderungswesens
 Nouvel Ordre Mondial, siehe Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie)
 Novus ordo missae
 Nomad River Airport (IATA-Code), Flughafen von Nomad River, Western Province (Papua-Neuguinea)
 Landkreis Northeim (Kfz.-Kennzeichen)

Nom (franz. für „Name“) steht für:
 Nom de guerre
 Nom (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Fier

Nom. steht für:
 Nomenklatur
 Nominal
 Nominativ

Nôm steht für:
 Hán Nôm
 Chữ Nôm

Siehe auch:
 NÖM
 Nomen (Begriffsklärung)
 Nomos

Nom